Зембовице () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Олесненский повят, Опольское воеводство. Население — 4090 человек (на 2006 год).

Демография 
Данные по переписи 30 года:

Сельские округа 
 Кадлуб-Вольны
 Кнея
 Лонка
 Осецко
 Почолкув
 Прускув
 Радаве
 Седлиска
 Зембовице

Поселения 
 Боровяны
 Косице
 Нова-Весь
 Радавка

Соседние гмины 
 Гмина Добродзень
 Гмина Лясовице-Вельке
 Гмина Олесно
 Гмина Озимек
 Гмина Турава

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Опольского воеводства
Олесненский повет